4-й чемпионат мира по волейболу среди женщин прошёл с 13 по 25 октября 1962 года в трёх городах СССР с участием 14 национальных сборных команд. Чемпионский титул впервые в своей истории выиграла сборная Японии.

Команды-участницы 
Австрия, Болгария, Бразилия, Венгрия, ГДР, Китай, КНДР, Нидерланды, Польша, Румыния, СССР, ФРГ, Чехословакия, Япония.

Отказались от участия первоначально заявленные Индия и Турция.

Система проведения чемпионата 
14 участников чемпионата мира на первом этапе были разбиты на 4 группы. 8 команд (по две лучшие из каждой группы) вышли в финальный этап, где по круговой системе разыграли места с 1-го по 8-е. Учитывались результаты игр команд между собой на первом этапе. Итоговые 9—14-е места по такой же системе разыграли команды, занявшие в группах первого этапа 3—4-е места.

В случае равенство очков у двух и более команд итоговые места распределялись по соотношению выигранных и проигранных партий.

Первый этап

Группа А 
Ленинград 

 13 октября: Польша — Бразилия 3:0 (15:4, 15:5, 15:6).
 14 октября: Бразилия — Австрия 3:0 (15:1, 15:1, 15:4).
 15 октября: Польша — Австрия 3:0 (15:2, 15:3, 15:2).

Группа В 
Ленинград 

 13 октября: Болгария — Чехословакия 3:1 (15:12, 15:13, 8:15, 15:7).
 14 октября: Болгария — Венгрия 3:1 (13:15, 15:10, 15:4, 15:12).
 15 октября: Чехословакия — Венгрия 3:1 (12:15, 17:15, 15:8, 15:5).

Группа С 
Киев 

 13 октября: Китай — КНДР 3:1 (8:15, 15:13, 18:16, 15:6); Япония — ГДР 3:0 (15:7, 15:10, 15:1).
 14 октября: ГДР — КНДР 3:0 (15:13, 15:9, 15:12); Япония — Китай 3:0 (15:5, 15:12, 15:7).
 15 октября: ГДР — Китай 3:2 (13:15, 15:6, 9:15, 15:9, 15:12); Япония — КНДР 3:0 (15:2, 15:6, 15:11).

Группа D 
Москва 

 13 октября: Румыния — ФРГ 3:0 (15:6, 15:8, 15:2); СССР — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:6, 15:2).
 14 октября: СССР — Румыния 3:0 (15:6, 15:7, 15:7); Нидерланды — ФРГ 3:0 (15:6, 15:8, 15:2).
 15 октября: СССР — ФРГ 3:0 (15:3, 15:1, 15:3); Румыния — Нидерланды 3:0 (15:4, 15:9, 15:12).

Классификационный раунд 
Киев 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт классификационного раунда.

 18 октября: Венгрия — ФРГ 3:0 (15:1, 15:12, 15:3); Китай — Австрия 3:0 (15:4, 15:4, 15:0); КНДР — Нидерланды 3:1 (12:15, 15:10, 15:9, 15:8).
 20 октября: Нидерланды — Австрия 3:0 (15:0, 15:0, 15:4); Китай — Венгрия 3:1 (15:2, 11:15, 15:13, 15:5); КНДР — ФРГ 3:0 (15:6, 15:8, 15:9).
 21 октября: ФРГ — Австрия 3:0 (15:3, 15:0, 15:0); Китай — Нидерланды 3:0 (15:5, 15:3, 15:8); КНДР — Венгрия 3:0 (15:12, 15:9, 15:13).
 23 октября: КНДР — Австрия 3:0 (15:12, 15:1, 15:0); Венгрия — Нидерланды 3:1 (15:10, 18:16, 11:15, 15:4); Китай — ФРГ 3:0 (15:2, 15:2, 15:3).
 24 октября: Венгрия — Австрия 3:0 (15:4, 15:7, 15:3).

Финальный этап 
Москва 
Курсивом выделены результаты матчей первого этапа, пошедшие в зачёт финального.

 18 октября: ГДР — Болгария 3:1 (17:15, 15:10, 9:15, 15:13); Румыния — Бразилия 3:0 (15:6, 15:4, 16:14); Япония — Польша 3:0 (15:3, 15:5, 15:2); СССР — Чехословакия 3:0 (15:5, 16:14, 15:10).
 19 октября: СССР — ГДР 3:0 (15:1, 15:5, 15:9); Румыния — Польша 3:1 (16:14, 9:15, 15:10, 16:14); Чехословакия — Бразилия 3:0 (15:5, 15:7, 15:8); Япония — Болгария 3:0 (15:3, 15:2, 15:8).
 20 октября: Польша — Болгария 3:0 (15:3, 15:7, 15:13); Япония — СССР 3:1 (14:16, 19:17, 15:11, 15:3); ГДР — Бразилия 3:0 (15:4, 15:6, 15:8); Чехословакия — Румыния 3:1 (13:15, 16:14, 15:10, 15:10).
 22 октября: Румыния — ГДР 3:0 (15:10, 15:4, 20:18); Япония — Бразилия 3:0 (15:4, 15:5, 15:10); Польша — Чехословакия 3:2 (12:15, 5:15, 15:12, 15:9, 15:8); СССР — Болгария 3:1 (15:5, 14:16, 15:5, 15:1).
 23 октября: Болгария — Бразилия 3:0 (15:7, 15:9, 15:13); Чехословакия — ГДР 3:1 (13:15, 16:14, 15:5, 15:10); Япония — Румыния 3:0 (15:2, 15:0, 15:1); СССР — Польша 3:0 (15:11, 15:12, 15:8).
 25 октября: СССР — Бразилия 3:0 (15:0, 15:0, 15:2); Польша — ГДР 3:0 (15:13, 19:17, 15:10); Болгария — Румыния 3:2 (16:18, 15:9, 14:16, 15:13, 15:10); Япония — Чехословакия 3:0 (15:2, 15:4, 15:1).

Итоги

Положение команд

Призёры 
 : Ёко Аоки, Норико Хонда, Юрико Ханда, Сата Исобэ, Масаэ Касай, Мицуэ Масуо, Кацуми Мацумура, Ёсико Мацумура, Эмико Миямото, Ёко Синодзаки, Кинуко Танида, Тэруко Ямада. Главный тренер — Хиробуми Даймацу.

 : Лидия Стрельникова, Лилия Коновалова, Антонина Рыжова, Людмила Булдакова, Скайдрите Плисмане, Людмила Михайловская, Галина Чеснокова, Тамара Тихонина, Марита Авен, Нина Задорожная, Валентина Волощук, Инна Рыскаль. Главный тренер — Алексей Якушев.

 : Кристина Чайковская, Мария Галимовская, Данута Кордачук, Йозефа Ледвиг, Галина Ленкевич, Кристина Малиновская, Ядвига Марко, Мария Сливка, Барбара Шпыт, Кристина Табака, Кристина Влецал, Данута Зоховская. Главный тренер — Станислав Мазур.

Источники 
 Архив волейбольных результатов
 Волейбол. Энциклопедия / Сост. В. Л. Свиридов, О. С. Чехов. — Томск: Компания «Янсон», 2001.

Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в СССР
Октябрь 1962 года
Спорт в России в 1962 году
Волейбол в Москве
Международные спортивные соревнования в Киеве
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Спорт на Украине в 1962 году
1962 год в Санкт-Петербурге
Чемпионаты мира на Украине
Международные соревнования по волейболу в СССР